Příjmení Šilinger nosí více významných osobností:

 Jan Šilinger (* 1988) – český fotbalový obránce
 Klement Šilinger (1887–1951) – slovenský architekt
 Tomáš Eduard Šilinger (1866–1913) – český katolický politik a novinář z Moravy